Roger Nordmann peut désigner :

 Roger Nordmann (1919-1972), journaliste suisse ;
 Roger Nordmann (1920-2015), résistant français ;
 Roger Nordmann (1973-), homme politique suisse.